Majekodunmi est un nom de famille d'origine yoruba notamment porté par : 
 Ola Majekodunmi (1997-), présentatrice de radio irlandaise ;
 Victoria Majekodunmi (1996-), joueuse de basket-ball française.

Homonymie de patronyme
Patronyme nigérian